Ехидо Примеро де Мајо има више значења:

 Ехидо Примеро де Мајо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Примеро де Мајо, Естабло (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику